Das Juniorendoppel der Wimbledon Championships 2013 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Andrew Harris und Nick Kyrgios.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

Juniorendoppel
2013